Dawydkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dawydkiwzi (Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj
 Dawydkiwzi (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw